Laddbox är en elektrisk anordning designad för att säkert och effektivt ladda elbilar och laddhybrider. Laddboxar är vanligtvis utrustade med en standardiserad Typ 2-kontakt och kan variera i effekt, funktioner och pris. De kan installeras i hem, på arbetsplatser eller offentliga platser för att möjliggöra bekväm och snabb laddning av fordonets batteri.

Bidrag 
Bostadsrättsföreningar, organisationer och företag kan få bidrag från Naturvårdsverket  för att installera laddboxar. Som privatperson finns ett avdrag som likt RUT/ROT-avdraget som dras direkt på fakturan .

Referenser